Schummhof ist ein Ortsname:

 Schummhof (Satteldorf), Einzelhof im zentralen Ortsteil der Gemeinde Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-WÜrttemberg
 Schummhof (Wildflecken), Einöde von Markt Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern